«Ненастье» — роман российского писателя Алексея Иванова, впервые опубликованный в 2015 году. Был экранизирован в 2018 году Сергеем Урсуляком.

Сюжет 

Действие романа происходит в вымышленном уральском городе, имеющем многие черты Екатеринбурга. Инкассатор, в прошлом участник войны в Афганистане, совершает ограбление, а потом вспоминает все события, которые привели его к этому.

Восприятие 
Роман был удостоен премии «Книга года» в номинации «Проза года». Он вошёл в список 11 финалистов «Большой книги»—2016, а в 2017 году стал лауреатом премии Правительства РФ в области культуры. В 2018 году режиссёр Сергей Урсуляк снял по мотивам книги одноимённый телесериал.

Примечания 

Произведения Алексея Иванова